Essendon – villaggio dell'Inghilterra nell'Hertfordshire
Essendon – sobborgo di Melbourne, Australia
Essendon Football Club - squadra di football australiano